Ропер, Роупер () — английская фамилия. Известные носители:

 Роупер, Билл (род. 1965) — игровой дизайнер.
 Ропер, Маргарет (1505—1544) — английская писательница.
 Ропер, Мириам (род. 1982) — немецкая дзюдоистка, призёрка чемпионатов мира, Европы и Европейских игр.
 Ропер, Элмер Эрнест (1893—1994) — канадский политик.